Alfred von Rosen kan syfta på:

* Alfred von Rosen (1825–1912), dansk-preussisk ämbetsman
 Alfred von Rosen (1872–1962), svensk läkare